Дык — вьетнамское имя и фамилия и чешская фамилия:

 Дык, Виктор (1877—1931) — известный чешский прозаик, драматург, публицист, а также политик и юрист.
 Зук Дык (1852—1883) — пятый император Вьетнама из династии Нгуен.
 Ле Хюинь Дык (род. 1972) — вьетнамский футболист, нападающий.
 Тхить Куанг Дык (1897—1963) — буддийский монах из Южного Вьетнама, совершивший акт публичного самосожжения.
 Ты Дык (1829—1883) — четвёртый император Вьетнама из династии Нгуен.